Medul·la espinal, cordó nerviós, blanc i cilíndric tancat dintre de la columna vertebral
 Medul·la òssia, teixit que es troba a l'interior dels grans ossos en els vertebrats
 Medul·la oblonga o bulb raquidi, part de l'encèfal dels vertebrats
 Medul·la vegetal, en botànica, part interna del cilindre central de la tija d'una planta